Pingnan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pingnan Xian (härad i Kina, Fujian), 
 Pingnan Xian (härad i Kina, Guangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar